Igor Jugović – calciatore croato
 Vedran Jugović –  calciatore croato
 Vladimir Jugović – calciatore serbo